Катери́на Анато́льевна Шпи́ца (род. , Инта, Коми АССР, СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая и певица.

Биография 
Родилась 29 октября 1985 года в Перми.

Родители: мать — Галина Фёдоровна Карповская, адвокат; отец — Анатолий Васильевич Шпица.

До 13 лет жила в Инте (Республика Коми). Училась в Экспериментальной французской гимназии с углублённым изучением иностранных языков.

В 1998 году поступила в театр-студию «КОД» (Пермь). Училась на юридическом факультете Пермского государственного университета. С 15 лет работала в пермском Камерном театре «Новая драма» под руководством М. А. Оленёвой.

С января 2005 года — в Москве, снимается в фильмах, работает в московском Государственном музыкальном театре Национального искусства под руководством Владимира Назарова. Сотрудничает с Товариществом вольных артистов.

В сентябре 2013 года актриса составила пару на телешоу «Ледниковый период» с Максимом Стависким. По окончании 9-го этапа пара получила приз зрительских симпатий.

В 2021 году участвовала в проекте телеканала «Россия-1» «Танцы со звёздами» в паре с Михаилом Щепкиным.

В декабре 2021 года поступила на заочное отделение факультета искусств Пермского государственного института культуры по специальности «Артист драматического театра и кино».

Личная жизнь 
 Была замужем с января 2010 года за актёром и каскадёром Константином Адаевым (род. 14 марта 1975). Сын — Герман Константинович Адаев (род. 25 февраля 2012). Через некоторое время после рождения сына пара рассталась.
 Состояла в романтических взаимоотношениях с актёром Алексеем Паниным.

 Встречалась с кинорежиссёром Марюсом Вайсбергом, рассталась с ним в августе 2015 года.

 В феврале 2021 года вышла замуж за бизнесмена, директора сети фитнес-клубов Руслана Панова (род. 3 апреля 1983).

Общественная позиция 
За посещение Крыма после 2014 года Екатерине Шпице запрещён въезд на территорию Украины.

В феврале 2022 года выразила обеспокоенность за судьбу своих родственников на Украине, которые проживают в Киеве.

Творчество

Роли в театре 
 «Чайка» А. П. Чехова
 «Страсти по Шекспиру»
 «Елизавета Бам» — Гладкова Анастасия Дмитриевна
 «Приключения маленькой ведьмы»
 «Сказки?.. Сказки!..»
 «Ала ад-Дин» — служанка Нур
 «Родник в пустыне» — Белый Лис / Кошка Короля
 «Тень» Е. Шварца — Аннунциата
 «Калигула» — Друзилла
 «Ромео и Джульетта» — Джульетта

Роли в кино

Дубляж и озвучка 
  — Синдбад: Пираты семи штормов — Солара
  — Волшебный парк Джун — кабаниха Грета

Музыкальные клипы 
  — Диана Арбенина и Ночные снайперы — «Рингтоном»
 2018 — Ленинград — «Страшная месть»

Телевидение 
 С 9 июня по 4 августа 2013 года — ведущая спортивного шоу Первого канала «Вышка» (совместно с Виктором Васильевым).
 С 8 сентября по 29 декабря 2013 года — участница шоу Первого канала «Ледниковый период» в паре с фигуристом Максимом Стависким.
 С 20 сентября 2015 года — участница 3-го сезона шоу пародий Первого канала «Точь-в-точь». Перевоплощалась в Гвен Стефани, Нюшу, Анжелику Варум, Майли Сайрус, Николь Кидман, Заз, Юлию Савичеву, Аврил Лавин, Карли Рэй Джепсен, Милен Фармер и Полину Гагарину.
 В 2021 году участвовала в проекте телеканала «Россия-1» «Танцы со звёздами». Заняла четвёртое место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная группа Катерины в социальной сети «ВКонтакте»
 Катерина Шпица: Досье на сайте «Рускино»
 Интервью Катерины Шпицы для «Звёздного бульвара» // Новости СВАО Москвы.

Выпускники ПГИИК
Выпускники юридического факультета Пермского государственного университета